Coeur d'Alene (del francés coeur d'alêne, corazón de cuervo) puede referirse a:
Los Coeur d'Alene (también Snchitsu’umshtsn, snčícuʔumšcn, skitswish o skitzoomish), tribu nativa de Estados Unidos. 
Reserva Coeur d’Alene, de dicha tribu.
El Lago Coeur d’Alene, en Idaho.
El río Coeur d'Alene, que desemboca en el lago.
Coeur d'Alene (ciudad), ciudad a orillas del lago.
Área metropolitana de Coeur d'Alene